Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 1990/1991.

Световна ранглиста по снукър